Stojanovski (en macédonien : Стојановски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (né en 1959), militaire macédonien ;
  (né en 1970), homme politique et diplomate macédonien ;
  (né en 1984), joueur de basket-ball macédonien ;
 Damjan Stojanovski (né en 1987), joueur de basket-ball macédonien, frère du précédent ;
 Vojdan Stojanovski (né en 1987), joueur de basket-ball macédonien, frère jumeau du précédent.

Notes et références